Il toponimo President Roxas può riferirsi a diverse località delle Filippine

President Roxas, municipalità della Provincia di Capiz
President Roxas, municipalità della Provincia di Cotabato